Trick (inglês, em português: truque) pode referir-se a:

 Trick (filme), filme norte-americano de 1999;
 Trick (álbum), álbum de estúdio da cantora japonesa Kumi Koda;
 Trick-Trick, rapper estadunidense;
 Trick 'r Treat, filme de humor negro de 2007;
 Hat-trick, associado com alguma coisa que ocorre sucessivamente três vezes;

Ver também
 Trickster
 
  

Desambiguação